Voineasa se poate referi la:

 Voineasa, Olt, reședința comunei cu același nume, Oltenia
 Voineasa, Vâlcea, reședința comunei cu același nume, Oltenia
 Nava „Voineasa”

Vezi și 
Voina (nume de familie)
Voicu (nume de familie)
Voinea (nume)
Voinovo (dezambiguizare)
Voinescu (dezambiguizare)
Voinești (dezambiguizare)

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave